Weatherwax ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Weatherwax († 2014), US-amerikanischer Schauspieler 
 Paul Weatherwax (1900–1960), US-amerikanischer Filmeditor
 Seema Weatherwax (1905–2006), US-amerikanische Fotografin

Sonstiges:
 Weatherwax-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika